Название Народный альянс может относиться к следующим политическим организациям:
 название незарегистрированной российской политической партии «Россия будущего» в 2012—2014 гг. (лидер — Алексей Навальный).
 существовавшая в 2012—2019 гг. зарегистрированная российская политическая партия «Народный альянс» (изначально носила название «Родная страна»). Ликвидирована на основании решения суда в связи с недостаточным участием в выборах в течение семи лет подряд.
 коалиция турецких Партии cправедливости и развития и Партии националистического движения на общих выборах в Турции в 2018 году.